Sinocorophium är ett släkte av kräftdjur. Sinocorophium ingår i familjen Corophiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Sinocorophium